Абейд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абейд, Атеф (1932—2014) — египетский политический и государственный деятель.
 Абейд, Мехди (род. 1992) — алжирский футболист, полузащитник.